Large oder De Large ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Large (* 1939), britischer Fernsehregisseur von Opernübertragungen
 Eddie Large (1941–2020), britischer Komiker
 Josaphat-Robert Large (1942–2017), haitianisch-US-amerikanischer Dichter und Romancier
 Robert C. De Large (1842–1874), US-amerikanischer Politiker
 Storm Large (* 1969), US-amerikanische Sängerin

du Large:
 Baie du Large 
 Île du Large

LARGE steht für:
 LARGE, ein Gen

LARGE steht als Abkürzung für:
 Glycosyltransferase-Like Protein LARGE1, ein Enzym

Siehe auch: